Oldenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Oldenberg (1854–1920), deutscher Indologe
 Karl Oldenberg (1864–1936), deutscher Nationalökonom und Hochschullehrer
 Lorenz Oldenberg (1863–1931). deutscher Dipterologe